Жан Франсуа Сюдр (; , Альби, — , Париж) — французский философ, автор и универсального языка на основе музыкальных звуков.

Окончил Парижскую консерваторию. С 1817 года начал заниматься проблемой создания искусственного языка на музыкальной основе и в 1823 году представил его первый проект. Принцип универсального музыкального языка Сюдра () — комбинирование слов из семи нот диатонической гаммы как из букв. В 20-е годы Сюдр вместе со своими учениками, скрипачами Эдуаром Дельдеве и Шарлем Лазоннёром, гастролировал по Франции, демонстрируя опыт речи и чтения на своём музыкальном языке. Позднее он предлагал его военному министерству для оперативной передачи информации на поле боя посредством звуков трубы. Сюдр продолжал заниматься своим проектом на протяжении всей жизни, и в 50-60-е годы его музыкальный язык встретил определённое признание французской и международной общественности. В наиболее завершённой форме проект Сюдра получил название Сольресоль.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Альби
Умершие в Париже
Создатели и пропагандисты языков